Non Resident Indians – Indusi żyjący poza Indiami
 Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (, NRI) – grupa leków przeciwdepresyjnych